El acrónimo TPA puede referirse a las siguientes acepciones:
 TPA, canal de televisión estatal angoleño.
 TPA7, canal de televisión público español que emite en el principado de Asturias.
 Tribunal Permanente de Arbitraje.
 Trastorno de personalidad antisocial

Siglas